Social Democrats (irl. Daonlathaigh Shóisialta) – irlandzka centrolewicowa partia polityczna.

Historia 
Partia została założona przez Róisín Shortall, byłą Teachta Dála z ramienia Partii Pracy, Catherine Murphy, niezależną Teachta Dála oraz Stephena Donnelly'ego, będącego przed dołączeniem do SD politykiem niezależnym.

W 2016 roku z ramienia partii do Dáil Éireann wystartowało 14 kandydatów, w tym 3 dotychczasowych członków izby niższej parlamentu Irlandii, były senator z ramienia Partii Pracy.

5 września 2016 jeden z dotychczasowych liderów, Stephen Donnelly zrezygnował z członkostwa w partii.

W wyborach w 2020 roku partia zdobyła 2,90% głosów, co pozwoliło na objęcie 6 miejsc w Dáil Éireann.

Wyniki wyborcze

Przypisy 

Irlandzkie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne